Erba  pignola è il nome volgare di alcune piante del genere Sedum:
Sedum acre
Sedum album